Чемпионат Чехии по баскетболу среди женщин 2012/2013 годов являлся 21 сезоном «ЖБЛ» — высшего женского баскетбольного дивизиона Чехии. Чемпионом Чехии в 7-й раз стала пражская команда «ЗВВЗ УСК».

Регламент 
Турнир проводился в три этапа

1) предварительный — 12 команд с 26 сентября 2012 года по 10 февраля 2013 года играют между собой по круговой системе дома и на выезде.

2) квалификационный — команды, занявшие с 1 по 4-е место, образуют группу «А1», команды с 5 по 8 место — группу «А2», с 9 по 12-е место — группу «А3». Очки, набранные на первом этапе, сохраняются. С 15 февраля по 30 марта 2013 года команды внутри групп играют между собой.

3) плей-офф — команды группы «А1» и «А2» образуют сетку, начиная с 1/4 финала. Серии плей-оффа проходят до трёх побед по схеме 2-2-1.

Участники

Регулярный сезон

1-й этап

2-й этап

Группа А1 
 Турнирная таблица

Группа А2 
 Турнирная таблица

Группа А3 
 Турнирная таблица

Плей-офф

ФИНАЛ

Итоговое положение 

  БК ИМОС
  Сокол 
 4. Кара 
 5. ВС «Прага»
 6. Валосун 
 7. БЛК ВСЕ
 8. Слованка
 9. Локомотив
 10. Чеш коал Олдаст
 11. ДСК Баскетбол
 12. Плиска Студанка

Лучшие 
По версии сайта Eurobasket.com

Символическая пятёрка турнира
  Эшли Фонтенет («Валосун»)
  Хана Горакова («БК ИМОС»)
  Амброзия Андерсон («Кара»)
  Ребекка Брансон («ЗВВЗ УСК»)
  Киа Вон («ЗВВЗ УСК»)

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Плей-аут 
Команды, занявшие 11 и 12 места, играют за 2 путевки элитного дивизиона в следующем сезоне, с двумя лучшими командами из 1-й лиги.

Примечания

Ссылки 
 Оф. сайт Чешской федерации баскетбола
 Статистика турнира на сайте Европейский баскетбол

Чемпионаты Чехии по баскетболу
2012 год в баскетболе
2013 год в баскетболе
Спорт в Чехии в 2012 году
Спорт в Чехии в 2013 году